Četniki je naziv za več različnih (para)vojaških organizacij:
 četniki v času Osmanskega cesarstva so nastali kot prostovoljne enote, ki so se gverilsko bojevali proti Turkom za osamosvojitev izpod njihove nadoblasti; 
 četniki v Kraljevini Jugoslaviji so predstavljali elitne diverzantske enote, ki naj bi se borili na od sovražnika zasedenem področju, potem ko bi se redne oborožene sile morale umakniti; 
 Jugoslovanska vojska v domovini (samo v Sloveniji tudi plava garda) je bila pro-kraljeva, pro-srbska in proti-komunistična vojaška sila, ki je delovala na področju nekdanje Kraljevine Jugoslavije med drugo svetovno vojno; njen voditelj je bil Dragoljub Mihailović.
 četniki je bilo tudi poimenovanje za pripadnike Milizia volontaria anticomunista v Dalmaciji.
 politične četniške organizacije/stranke:
 Organizacija četnikov za svobodo in čast domovine
 Organizacija srbskih četnikov za kralja in domovino
 Organizacija srbskih četnikov Petar Mrkonjić
 Gibanje srbskih četnikov Ravne Gore

Zgodovina Srbije
Paravojaške skupine
Vojaške enote